Rājshāhi kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Rajshahi, provinshuvudstad, 
 Rajshahi (provins), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar